Мари́я Алекса́ндровна Некра́сова (род. 1928) — советский и российский , художественный критик и педагог, доктор искусствоведения (1985), профессор (1993). Член Союза художников СССР (1962). Академик РАХ (2007). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1989). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993).

Биография 
Родилась 13 ноября 1928 года в городе Москва.

С 1949 по 1954 год обучался на Отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ, с 1954 по 1958 год обучалась в аспирантуре при НИИ художественной промышленности, под научным руководством М. В. Алпатова и А. Б. Салтыкова. С 1958 по 1965 год работала в редакции журнала «Декоративное искусство» и в Правлении Союза художников СССР. С 1965 года на научно-педагогической работе в НИИ изобразительных искусств РАХ, в должностях научного сотрудника и руководителя Отдела декоративного и прикладного искусства.

В 1963 году Мария Некрасова защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидат искусствоведения по теме: «Искусство Палеха : основные принципы палехской миниатюры как искусства народного и декоративного», в 1985 году — доктор искусствоведения по теме: «Народное искусство как часть культуры : Теория и практика». В 1993 году Марии Некрасовой было присвоено учёное звание профессора. М. Некрасова являлась автором свыше трёхсот научных работ в области народного искусства, в том числе таких как:  «Искусство Палеха» (1966), «Отечественная война 1812 и русское искусство» (1968), «Палехская миниатюра» (1978), «Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности» и «Народное искусство как часть культуры. Теория и практика» (1983), «Народные мастера, традиции и школы» (1985), «Искусство ансамбля. Художественный предмет. Интерьер. Архитектура – среда» (1989), «Образ св. Георгия – всадника в древнерусском и болгарском искусстве» (1997), «Возрождение русской керамической иконы. Храм Покрова, Высоко-Петровский монастырь» (1998), «Вопрос национальных культур в условиях глобализации» (2002), на английском языке, «Формирование новой парадигмы теории народного искусства. Ключевые понятия» (2003), «Вагнер в искусствоведении – история, теория, методология» (2006), «Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие XVIII–XXI вв. Традиции и современность» (2013), «Русская художественная керамика VIII-XXI века. Иллюстрированная энциклопедия» (2017).

В 1962 году Мария Некрасова становится членом Союза художников СССР. В 2007 году была избрана Действительным членом РАХ по Отделению искусствознания и художественной критики.

28 декабря 1989 года Постановлением Совета министров РСФСР за монографию «Народное искусство как часть культуры» Мария Некрасова становится лауреатом Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.

15 января 1993 года Указом Президента России «За заслуги в области искусства» Мария Некрасова была удостоена почётного звания
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Библиография 
 Искусство Палеха : основные принципы палехской миниатюры как искусства народного и декоративного. - Москва, 1963. — 303 с.
 Искусство Палеха. - Москва : Сов. художник, 1966. — 331 с.
 Отечественная война 1812 года и русское искусство / М. А. Некрасова, С. М. Земцов. - Москва : Искусство, 1969. — 120 с.
 Современное народное искусство : Альбом. - Ленинград : Художник РСФСР, Вып. 2 : выставки 1977—1978 годов / М. А. Некрасова ; фот. Е. К. Дмитриев. - 1980. — 207 с.
 Проблемы народного искусства / НИИ теории и истории изобразит. искусств Акад. художеств СССР; Под ред. М. А. Некрасовой, К. А. Макарова. -  : Изобразит. искусство, 1982. — 136 с.
 Палехская миниатюра / М. А. Некрасова. -  : Художник РСФСР, 1983. — 374 с.
 Народное искусство как часть культуры : Теория и практика / М. А. Некрасова. -  : Изобразит. искусство, 1983. — 343 с.
 Палех: Искусство древней традиции : Альбом / Авт. текста и сост. М. А. Некрасова ; Цв. фото : Ю. Г. и О. Ю. Григоровы. - Москва : Советский художник, 1984. — 127 с.
 Искусство ансамбля : Худож. предмет. Интерьер. Архитектура. Среда / НИИ теории и истории изобразит. искусств Акад. художеств СССР; Сост., науч. ред. [и авт. предисл.] М. А. Некрасова. -  : Изобразит. искусство, 1988. — 462 с.
 Русская лаковая миниатюра Федоскино, Палех, Мстера, Холуй : Альбом-антология / [автор-сост. Мария Некрасова]. - Москва : Согласие, 1994. — 295 с.
 Народное искусство России в современной культуре, XX — XXI век / М. А. Некрасова, авт.-сост., науч. ред.; [Рос. акад. художеств. Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств]. -  : Коллекция М, 2003. — 254 с.
 Преображение. Современное храмовое искусство / Российская акад. художеств [и др.] ; [авт. вступит. ст. - Некрасова М. А., Греков А. У.]. - Ярославль : Междунар. творческий центр "Эмалис", 2005. — 207 с. — ISBN 5-98752-006-1
 Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие. XVIII-XXI вв.: традиции и современность / Российская акад. художеств, Ин-т теории и истории изобразительных искусств ; под ред. М. А. Некрасовой авт. проекта - сост. - Москва : Союз Дизайн, 2013. — 623 с. — ISBN 978-5-00016-003-9
 Скульптура-игрушка Светланы Уласевич: "Живая вода" традиций / М. А. Некрасова ; Российская акад. художеств. - Москва : СоюзДизайн, 2014. — 98 с. — ISBN 978-5-00016-010-7
 Русская художественная керамика VIII-XXI века : история искусства керамики в России : иллюстрированная энциклопедия / Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств ; М. А. Некрасова автор проекта, составитель, научный редактор ; [авторы статей: Андреева Л. В. и др.]. - Москва : Аcademia, 2017. — 709 с. — ISBN 978-5-87444-360-3

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993 — «За заслуги в области искусства»)
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1989 — за монографию «Народное искусство как часть культуры»)
 Золотая медаль РАХ (2014)
 Серебряная медаль РАХ (1994)
 Золотая медаль СХР (2012)

Примечания

Ссылки 
 

Художники по алфавиту
Члены Союза художников СССР
Художники России
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Члены РАЕН